Greatest Hits — компіляційний альбом гурту Foo Fighters, випущений 2009 року.

Список пісень

CD & LP

DVD

Примітки

Посилання 

Альбоми Foo Fighters
Англомовні музичні альбоми